Als Zweisitzer bezeichnet man besonders:
 Flugzeuge, in denen zwei Personen Platz finden: Zweisitzer (Flugzeug)
 eine Bauform bei Kraftfahrzeugen (siehe auch Sportwagen und Coupé)
 Sitzmöbel wie Bänke oder Sofas, die Platz für zwei Personen bieten.

Der Begriff findet auch bei weiteren Gegenständen oder Fahrzeugen allgemeine Anwendung, wenn diese speziell für zwei Personen vorgesehen sind.